Espiguillas puede referirse a:
 el nombre común de la planta Bromus diandrus;
 el nombre común de la planta Bromus madritensis; o
 el nombre común de la planta '''''Poa annua.